A jegybankár újságnyelvi szóképzés, amely alatt valamely jegybank (például FED vagy a Magyar Nemzeti Bank) jelenlegi vagy volt elnökét, vezetőit, szakértőit vagy munkatársait értik. A kifejezés nem szerepel a hivatalos nyelvhasználatban.

A szó eredete
A szó a jegybank és a bankár szavak összevonásából származik. 
A kifejezés a magyar sajtónyelvben - az internetes találatokból láthatóan - 2008-ban terjedt el.

Kapcsolódó szócikkek 

 Karvalits Ferenc
 Lámfalussy Sándor

Külső hivatkozások
 index.hu

Közgazdaságtan